Губайдулла Утарович Ильясов (12 ноября 1914 года, село Бекжан, Жанибекский район — 22 октября 2001 года , Алматы) — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, государственный и общественный деятель.

Трудовой путь 
В 1938 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт.

Начальник отдела сельского хозяйства Совета Министров Казахской ССР.

В 1950—1952 гг. — первый заместитель министра легкой промышленности Казахской ССР.

В 1952—1954 гг. — первый заместитель председателя Кокчетавского областного исполнительного комитета. В 1954—1955 годах — второй секретарь Акмолинского областного комитета партии. В 1956—1959 гг. — первый секретарь Талды-курганского областного комитета партии. В 1959—1961 гг. — первый секретарь Кзыл-Ординского областного комитета партии.

В 1961—1975 гг. — преподаватель, старший преподаватель Казахского государственного университета.

Депутат Верховного Совета Казахской ССР 4 и 5 созывов.

Награды 
2 ордена Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, орденами Трудового Красного Знамени, медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.
Награжден золотой медалью ВДНХ (1954; 1956), медалями.

Примечания 

Родившиеся в Западно-Казахстанской области
Выпускники Казахского сельскохозяйственного института‎
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби‎
Награждённые золотой медалью ВДНХ
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Учёные СССР
Учёные Казахстана
Депутаты Кокчетавского областного совета
Кавалеры ордена Красной Звезды
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Первые секретари Кзыл-Ординского обкома КП Казахстана
Первые секретари Талды-Курганского обкома КП Казахстана
Вторые секретари Целиноградского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС